Терегулов — татарская фамилия. Известные носители:
 Терегулов, Абубекир Батыр-Гиреевич (1885—1966) — российский клиницист.
 Терегулов, Айрат Рауфович (род. 1957) — график. Заслуженный художник РБ (2004) и РФ (2014).
 Терегулов, Ахмеджан Хусаинович (1896—1977) — военный деятель. Военный комиссар Башкирской АССР (1922—1923). Полковник.
 Терегулов, Гениатулла Нигматуллович (1891—1984) — терапевт, курортолог; доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки БАССР.
 Терегулов, Рал Ганиатуллович (1922—1998) — патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Терегулов, Рамис Зуфарович (род. 1986) — российский самбист.
 Терегулов, Усман Нигматуллович (1896—1943) — деятель башкирского национального движения за автономию Башкурдистана. Член Башкирского военного совета.
 Терегулов, Филарит Шарифович (род. 1945) — педагог. Доктор педагогических наук (1993), профессор (1994). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2005).
 Терегулов, Шамиль Ахмедович (1947—2008) — главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета.
 Терегулов, Ханафи Гасан оглы (1877—1942) — оперный певец, хормейстер, педагог, революционер.
 Терегулов, Халил Нигматуллович (1890—1937) — деятель башкирского национального движения за автономию Башкурдистана. Член Башкирского военного совета.

Терегулова 
 Терегулова, Закия Сагадатовна (род. 1943) — терапевт, токсиколог, профпатолог. Доктор медицинских наук (1994), профессор (1995). Заслуженный врач РБ (1996), отличник здравоохранения СССР.

См. также 
 Терегуловы — дворянский род.

Примечания